Llista d'asteroides del 222.001 al 223.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

222001–222100

222101–222200

222201–222300

222301–222400

222401–222500

222501–222600

222601–222700

222701–222800

222801–222900

222901–223000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (220001)-(225000) (IAU Minor Planet Center)